Adamović (en serbe : Адамовић) est un patronyme d'origine serbe dérivé du prénom Adam ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1925-2000), poétesse serbe ;
 Dušan Adamović (1893-1975), peintre serbe ;
 Goran Adamović (né en 1987), footballeur serbe ;
 Lujo Adamović (aussi Lulji et Lucian) (1864-1935), botaniste et collectionneur austro-hongrois, croate, puis yougoslave ;
 Miloš Adamović (né en 1988), footballeur serbe.

Référence

Voir aussi